Audi A3 je automobil iz kompaktne klase njemačke marke Audi i proizvodi se od 1996. godine.



Audi A3 8L 

Audi A3 8L bila je prva generacija kompaktne klase Audija i proizvodio se od 1996. do 2003. godine.

Motori 
 1.6 L, 74 kW
 1.6 L, 75 kW
 1.8 L, 92 kW
 1.8 L turbo, 110 kW
 1.8 L turbo, 132 kW
 1.8 L turbo (S3), 154 kW
 1.8 L turbo (S3), 165 kW
 1.9 L turbo Diesel, 66 kW
 1.9 L turbo Diesel, 74 kW
 1.9 L turbo Diesel, 81 kW
 1.9 L turbo Diesel, 96 kW

Verzije 
Prva generacija se proizvodila u coupe (3 vrata), limuzina (5 vrata).

Audi A3 8P/8PA 

Druga generacija Audija A3 se proizvodila od 2003. do 2012. godine. 
Od 2008. godine se proizvodi i cabriolet, koji je najveći konkurent cabrioletu BMW-ja serije 1.

Verzije 
 Limuzina (od svibnja 2001.)
 Sportback (od rujna 2004.)
 Cabriolet (od ožujka 2008.)
 S3 (od studenog 2006.)

Motori 
Benzin

Diesel

Audi A3 8V 

Treća generacija Audija A3 proizvodi se od 2012. godine. Nakon četiri godine proizvodnje, treća generacija Audija A3 dobija redizajn kod kojeg su vidljive promjene prednjih i zadnjih svjetala, prednjeg branika, te sitnije promjene interijera vozila.

Povijest 
2003. – 2005.

2005. – 2008.

2008. – 2012.

2012. – 2016.

2016.-...

Paketi opreme 
 Attraction
 Ambition
 Ambiente
 S line

Vanjske poveznice 
Audi Hrvatska

Izvori 

A3
Kompaktni automobili